Narok kan syfta på:

Geografi

Kenya 

 Narok, länshuvudort, 
 Narok (distrikt), län,

Polen 

 Narok (ort), Opole vojvodskap, Powiat opolski, 

Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar